John Brocklehurst steht für folgende Personen:

* John Brocklehurst (Politiker) (1788–1870), britischer Politiker 
 John Brocklehurst, 1. Baron Ranksborough (1852–1921), britischer Militär und Politiker 
 John Brocklehurst (Mediziner) (1924–2013), britischer Mediziner 
 John Brocklehurst (Fußballspieler) (1927–2005), englischer Fußballspieler